Атаси ():
Аль-Атаси, Хашим
Аль-Атаси, Луай
Аль-Атаси, Нуреддин